Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2019 проводился с 16 по 23 марта 2019 года в городе Красноярск на арене «Дворец спорта имени Ивана Ярыгина».

В чемпионате принимали участие 12 команд из Московской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Новосибирской областей, Удмуртской республики, Красноярского края, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Чемпионами России стала команда «Москва» (скип Константин Курохтин, ставший чемпионом России в 5-й раз), победившая в финале команду «Родник» (Свердловская область, скип Андрей Смирнов). Бронзовые медали завоевала команда «Севастополь» (скип Владимир Любович).

Формат соревнований 
Команды, разбитые на 2 группы по 6 команд (A, B), играют по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). Затем 3 лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: два четвертьфинала (2-я команда группы A с 3-й командой группы B и наоборот), полуфиналы (в них играют команды, занявшие 1-е места в группах и победители четвертьфиналов), матч за 3-е место и финал. Проводятся также классификационные матчи за 7-е место (между занявшими 4-е места в группах), 9-е место (между занявшими 5-е места в группах), а также за 5-е место (между проигравшими в четвертьфиналах).

Матчи проводятся в 8 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Группа A

Группа B

 Проходят в полуфиналы плей-офф
 Проходят в четвертьфиналы плей-офф

Квалификационные матчи 
21 марта, 10:00

Матч за 7-е место

Матч за 9-е место

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 21 марта, 10:00

Матч за 5-е место. 21 марта, 15:30

Полуфиналы. 21 марта, 15:30

Матч за 3-е место. 22 марта, 10:00

Финал. 22 марта, 10:00

Итоговая классификация

Награды 
 Самый результативный скип: Андрей Смирнов («Родник», Свердловская область);
 Лучшая спортсменка: Оксана Слесаренко («Родник», Свердловская область);
 Фейр-плей (за спортивный дух): Константин Курохтин (Москва);
 Лучшая постановка: Ольга Беляк («Гранитъ», Челябинская область);
 Лучший новичок: Павел Павленко (Новосибирская область).

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2019
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2019

2019
Спортивные соревнования в Красноярске
Чемпионаты России в 2019 году
Март 2019 года
2019 год в Красноярском крае